Bundestagswahlkreis 121 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Recklinghausen I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Essen III (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Olpe – Siegen-Wittgenstein II (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Olpe – Meschede (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Meschede – Olpe (1949 bis 1961), siehe Bundestagswahlkreis Olpe – Meschede